Kian Lawson-Khalili (født 28. december 2004 i København) er en dansk skuespiller. Han er kendt for blandt andet Theo & Den Magiske Talisman og Do Not Open.

Eksterne henvisninger 
 

Skuespillere fra Danmark